Тро́нка — посёлок в Березанском районе Николаевской области. Орган местного самоуправления — Даниловский сельский совет. Название в переводе с украинского означает Ковбелл.

Расположение 
Посёлок расположен на границе Березанского и Николаевского районов Николаевской области на юго-западной окраине знаменитого военного полигона Широкий Лан.

Описание 
По переписи 2001 года в Тронке проживает около 378 человек разных национальностей. Население занимается преимущественно домашним хозяйством (скотоводство, свиноводство). Есть девятилетняя школа, два магазина, клуб, современный, но недействующий детский сад.

Ссылки 
 На сайте ВР

Населённые пункты Березанского района